Die H-I – auch H-1 genannt – war eine japanische Trägerrakete. Sie basierte auf der japanischen N-II, die eine in Lizenz gebaute amerikanische Delta-Rakete war. Wie die N-II, bestand die H-I aus einer Thor-Unterstufe mit 6 oder 9 Castor II Boostern, jedoch im Vergleich zur N-II wesentlich größeren Oberstufe. Angetrieben wurde diese Stufe von einem vollständig in Japan entwickelten LE-5-Triebwerk. Alle Starts der 139 t schweren Rakete waren erfolgreich, jedoch wurde wegen des hohen Preises nie eine kommerzielle Nutzlast befördert. Für GTO-Missionen konnte die H-I mit einer dritten Feststoffstufe gestartet werden. Ihr Erststart fand am 13. März 1986 (Ortszeit) statt, der letzte am 11. Februar 1992. Nachfolgemodell ist die H-II.

Startchronik

Technische Daten 
Die Triebwerke der ersten Stufe verwenden RP-1 und flüssigen Sauerstoff (LOX) als Treibstoff, die der Oberstufe verwenden flüssigen Sauerstoff und Wasserstoff. Die Booster und die optionale dritte Stufe arbeiteten mit festem Treibstoff. Die Satelliten wurden in einer Nutzlastverkleidung von knapp 8 m Länge, 2,44 m Durchmesser und 600 kg Masse untergebracht.

Weblinks 
 Bernd Leitenberger: Japanische Trägerraketen: N  Serie und H-1
 H-1 auf Gunter’s Space Page

Raketentyp (Raumfahrt)
Japanische Raumfahrt